

Patronyme 

 Alick Rowe (1939-2009), écrivain britannique ;
 Alis Rowe (), auteure britannique ;
 Allan Rowe, homme politique (néo-écossais) canadien ;
 Arthur Rowe  (1906-1993), joueur puis entraîneur de football anglais ;
 Arthur Rowe (1935-2003), athlète britannique, spécialiste du lancer du poids ;
 Ben Rowe (né en 1975), pilote automobile américain ;
 Bill Rowe (1931-1992), ingénieur du son britannique ;
 Bobby Rowe (1885-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Brad Rowe (né en 1970), acteur américain ;
 Brian Rowe (né en 1988), footballeur américain ;
 Camille Rowe-Pourcheresse (née en 1990), mannequin franco-américaine ;
 Charlie Rowe (né en 1996), acteur anglais ;
 Colin Rowe (1920-1999), professeur et critique d'architecture britannique ;
 Curtis Rowe (né en 1949), joueur américain de basket-ball ;
 David E. Rowe (né en 1950), mathématicien et historien américain ;
 Debbie Rowe (née en 1959), seconde épouse du chanteur auteur-compositeur-interprète international Michael Jackson ; 
 Elizabeth Singer Rowe (1674-1737), poétesse anglaise ;
 George Rowe (1894-1981), acteur américain ;
 Jason Rowe (né en 1978), joueur de basket-ball américain ;
  ;
 John Howland Rowe (1918-2004), archéologue et anthropologue américain ;
 Jonathan Rowe (2003-), footballeur anglais ;
  ;
 Kelyn Rowe (né en 1991), footballeur américain ;
 Lawrence Rowe (né en 1949), joueur de cricket jamaïcain ;
 Luke Rowe (né en 1990), coureur cycliste gallois ;
 Mark Rowe (né en 1960), athlète américain spécialiste du 400 mètres ;
 Martin Rowe (né en 1971), pilote de rallyes anglais ;
 Michael (Leslie) Rowe (né en 1971), scénariste et réalisateur australo-mexicain ;
 Michael Rowe, musicien et acteur canadien ;
 , scénariste américain ;
 Mike Rowe (né en 1962), personnalité américaine ;
 Mike Rowe, (né en 1950), pilote automobile américain ;
 Misty Rowe (née en 1952), actrice américaine ;
 Nicholas Rowe (1674-1718), dramaturge et poète anglais ;
 Nicholas Rowe (né en 1966), acteur britannique ;
 Peter Rowe, réalisateur, scénariste, producteur et monteur canadien ;
 Rachel Rowe (née en 1992), footballeuse galloise ;
 Raphael Rowe (1970-), journaliste et présentateur britannique, condamné à tort pour meurtre ;
 Raymond Rowe (né en 1984) , catcheur américain ;
 Tommy Rowe (né en 1988), footballeur anglais ;
 Thomas Rowe (1687-1715), poète anglais.

Toponyme 

 Rowe (Massachusetts).